MQA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mandora (Australia)
 mqa – codice ISO 639-3 della lingua maba (Indonesia)